Stadspomp (Buren), stadspomp in de Nederlandse plaats Buren
Stadspompen Culemborg, stadspompen in de Nederlandse stad Culemborg
Stadspompen Middelburg, stadspompen in de Nederlandse stad Middelburg